Залужанська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Залужанська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район